Балич — син бали (ворожбита; діалектне).

Ба́лич () — сербсько-хорватське прізвище.

Відомі носії 

 Івано Балич (1979) — хорватський гандболіст.
 Саша Балич (1990) — чорногорський футболіст.

Див. також 
 Баличич
 Баличевич